Ruské příjmení Ignaťjev () nosí více osob:

 Ardalion Ignaťjev (1930–1998), sovětský atlet, sprinter, specialista na 400 metrů
 Michael Ignatieff (* 1947), kanadský politik, pravnuk Nikolaje Pavloviče
 Michail Ignaťjev (* 1985), ruský cyklista, olympijský vítěz
 Nikolaj Pavlovič Ignaťjev (1832–1908), ruský diplomat a politik
 Pavel Nikolajevič Ignaťjev (1870–1945), ruský politik, ministr, syn Nikolaje Pavloviče
 Semjon Děnisovič Ignaťjev (1904–1983), sovětský politik

Ruská příjmení